Troops — дебютный альбом проекта Dunkelwerk, выпущен в 2005 году. Диск вышел как в обычном, так и в двухдисковом подарочном издании.
Тексты песен отражают события периодов времени Первой мировой войны и Второй мировой войны.

Список композиций 
CD1
 4871 Nord/4448 Ost — 5:31
 Bastard — 5:45
 Sternensoldat — 5:33
 Hymn — 6:25
 Underfire — 4:37
 Die Sechste Armee — 5:21
 Die Schwarzen Jahren — 5:51
 Hope’s Haven — 6:29
 Gegen Die Flak — 4:26
 Bastard — 4:14
 Sternensoldat — 4:17
CD2
 Hope´s Haven Part 2 (220m weiter fallend)
 Sternensoldat (Payen von Montdidier RMX by Heimataerde)
 Bastard (Cold Steel mix by Winterstahl)
 2hell (shrapnel:2012-rmx by Stereomotion)
 Sternensoldat (Du-bist-meine-Sonne-Remix by MasterJudge)
 Dresden (RMX by Patenbrigade:Wolff)
 2hell (RMX by Stark)
 Panzerschreck
 Hymn (short cut instrumental)
 Die Sechste Armee (blue tape version)
 Stormlight
 2hell (ladykiller mix extended)

Примечания 

Индастриал-альбомы
Альбомы электронной музыки
Альбомы Alfa Matrix
Дебютные альбомы 2005 года